Az 1952. évi téli olimpiai játékokon az alpesisí női óriás-műlesiklás versenyszámát február 14-én rendezték a Norefjellen. Az aranyérmet az amerikai Andrea Mead-Lawrence nyerte. A Magyarországot képviselő Kővári Károlyné a 37. lett.

Végeredmény 
Mindegyik versenyző egy futamot teljesített, az időeredmények határozták meg a végső sorrendet. Az időeredmények másodpercben értendők.

Források 

Alpesisí az 1952. évi téli olimpiai játékokon